Ken McRae (né le  à Winchester, Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Les Nordiques de Québec en firent leur choix de première ronde en 1986. Le club fondait beaucoup d'espoirs en ce joueur. Cependant, il n'atteint jamais le potentiel qu'on lui concédait lorsqu'il évoluait dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Il passa la majorité de sa carrière dans les ligues mineures, ne jouant qu'une centaine de parties dans la Ligue nationale de hockey. Il devint entraîneur-chef dans la Ligue centrale de hockey et fut nommé entraîneur de l'année à une reprise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1984-1985 ||Hawks de Hawkesbury || ||51 ||38 ||50 ||88 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1985-1986 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||66 ||25 ||49 ||74 ||127 ||4 ||2 ||1 ||3 ||12
|- 
|rowspan="2"|1986-1987 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||21 ||12 ||15 ||27 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Steelhawks de Hamilton ||LHO ||20 ||7 ||12 ||19 ||25 ||7 ||1 ||1 ||2 ||12
|- 
|1987-1988 ||Steelhawks de Hamilton ||LHO ||62 ||30 ||55 ||85 ||158 ||14 ||13 ||9 ||22 ||35
|- 
|1987-1988 ||Express de Fredericton ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||8
|- 
|1987-1988 ||Nordiques de Québec ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||41 ||20 ||21 ||41 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Nordiques de Québec ||LNH ||37 ||6 ||11 ||17 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 ||Nordiques de Québec ||LNH ||66 ||7 ||8 ||15 ||191 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||60 ||10 ||36 ||46 ||193 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Nordiques de Québec ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||52 ||30 ||41 ||71 ||184 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Nordiques de Québec ||LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||64 ||30 ||44 ||74 ||135 ||9 ||6 ||6 ||12 ||27
|- 
|1992-1993 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||65 ||23 ||41 ||64 ||200 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||9 ||1 ||1 ||2 ||36 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|rowspan="2"|1994-1995 ||Vipers de Détroit ||LIH ||24 ||4 ||9 ||13 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Roadrunners de Phoenix ||LIH ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||9 ||3 ||8 ||11 ||21
|- 
|1995-1996 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||45 ||11 ||14 ||25 ||102 ||4 ||1 ||1 ||2 ||24
|- 
|1996-1997 ||Bruins de Providence ||LAH ||9 ||5 ||5 ||10 ||26 ||10 ||1 ||3 ||4 ||17
|- 
|1996-1997 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||72 ||25 ||28 ||53 ||190 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Aeros de Houston ||LIH ||78 ||22 ||32 ||54 ||192 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

|137 ||14 ||21 ||35 ||364 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4

Trophées et honneurs personnels 
Ligue centrale de hockey
2003: nommé entraîneur de l'année

Transactions en carrière 
 : échangé aux Maple Leafs de Toronto par les Nordiques de Québec en retour de Len Esau.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1968
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Steelhawks de Hamilton
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Bruins de Providence
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace